Урбанек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Урбанек, Алеш (род. 1980) — чешский футболист.
 Урбанек, Зденек (1917—2008) — чешский писатель и переводчик.
 Урбанек, Йоханн (1910—2000) — австрийский футболист.
 
 Урбанек, Роберт (род. 1987) — польский легкоатлет, метатель диска.
 Урбанек, Рудольф (1877—1962) — чехословацкий историк, педагог, академик.